Hate – grupa muzyczna
 Hate – album The Delgados
 Hate – album Sinister
 Hate – album Sarcófago

Zobacz też 
 hejter